Андрей Алымов:
 Алымов, Андрей Валерьевич (род. 1977) — российский боксёр.
 Алымов, Андрей Яковлевич (1893—1965) — эпидемиолог, генерал-майор медицинской службы, член-корреспондент АМН СССР.